1995-1996 est la cinquième saison du championnat élite de hockey sur glace de Russie. Elle est nommée Mejnatsionalnaïa Hokkeïnaïa Liga (en russe : ). L'équipe du Lada Togliatti remporte le titre de champion à l'issue de la poule finale. Le HK Dinamo Moscou remporte la Coupe MHL.

Saison régulière

Première phase 
Tous 26 matchs.

Conférence est
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Conférence ouest

       Équipe qualifiée pour la poule finale

Seconde phase 
Tous 26 matchs.

Poule finale

 (*) Dont bonus entre parenthèses.

       Équipe championne de la MHL

Le Lada Togliatti est champion de Russie.

Poule de classement

 (*) Dont bonus entre parenthèses.
       Équipe qualifiée pour les séries éliminatoires

Coupe MHL 

Le Dinamo Moscou remporte la Coupe MHL.

Références

Voir aussi 

1995-1996
Superliga
Superliga
Sport en Russie en 1995
Sport en Russie en 1996